Tractat de Westminster (1153) més conegut com a Tractat de Wallingford, que va posar fi al període d'anarquia anglesa durant el regnat d'Esteve de Blois a Anglaterra 
 Tractat de Westminster (1461), en el qual es proposava la divisió d'Escòcia entre Eduard IV d'Anglaterra i James Douglas 
 Tractat de Westminster (1511), aliança signada durant la Guerra de la Lliga de Cambrai.
 Tractat de Westminster (1527), aliança signada durant la Guerra de la Lliga de Cognac.
 Tractat de Westminster (1598) o Tractat de Nonsuch, confirmació de l'aliança anglo-holandesa feta en 1585 en el marc de la guerra de Flandes.
 Tractat de Westminster (1654), que va posar fi a la Primera Guerra Anglo-Holandesa (1652-1654).
 Tractat de Westminster (juliol de 1654), acord de pau i comerç signat entre la Commonwealth d'Anglaterra d'Oliver Cromwell i Portugal sota el regnat de Joan IV.
 Tractat de Westminster (setembre de 1654), acord de pau i comerç signat entre la Commonwealth d'Anglaterra d'Oliver Cromwell i Dinamarca sota el regnat de Frederic III de Dinamarca.
 Tractat de Westminster (1655), tractat de pau i lliure comerç signat entre França i Anglaterra.
 Tractat de Westminster (1674), que va posar fi a la Tercera Guerra Anglo-Holandesa (1672-1674).
 Tractat de Westminster (1756), en el qual es pactava la neutralitat entre el Regne de la Gran Bretanya i el Regne de Prússia 
 Estatut de Westminster de 1931, pel qual l'Imperi Britànic va esdevenir en la Mancomunitat de Nacions. Encara que no és en rigor un tractat, sinó una acta del Parlament del Regne Unit, se sol citar com tractat de Westminster